Sæland ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Sæland (* 1959), isländische Politikerin
 Sem Sæland (1874–1940), norwegischer Physiker